Corneille kan syfta på:

Personer 
Corneille de Lyon (1534-1574), flamsk-fransk 1500-talskonstnär
Pierre Corneille (1606-1684), franskklassisk dramatiker
Thomas Corneille (1625-1709), den föregåendes broder, likaså dramatiker
Jean-Baptiste Corneille (1649–1695), fransk konstnär
Corneille Heymans (1892-1968), belgisk fysiolog, nobelpristagare i medicin
Guillaume Cornelis van Beverloo (1922-2010), en nederländsk konstnär med artistnamnet Corneille
Corneille (sångare) (1977-), tysk-kanadensisk sångare

Geografi 
Saint-Corneille, kommun i Frankrike
Corneille Island, australisk ö
Baie Corneille, en vik i Australien
Corneille Lake, kanadensisk sjö
Corneille Rapids, kanadensisk fors
Rivière de la Corneille, flera vattendrag i Kanada
Lac de la Corneille, flera sjöar i Kanada
Île de la Corneille, ö i Kanada